Poměr pohlaví je název pro poměr počtu mužů ku počtu žen v populaci. Primární poměr pohlaví je poměr při početí, sekundární poměr pohlaví je poměr při narození, terciární je poměr v reprodukčním věku a kvartární v poreprodukčním věku (ten je ovlivněn tím, že je různá střední délka života obou pohlaví). U lidí se obvykle předpokládá poměr zhruba 105 chlapců na 100 dívek. V Česku (stejně jako ve většině Evropy) je celkový počet mužů menší než celkový počet žen. V některých lidských společenstvích může být tento poměr vychýlen různými vlivy jako jsou potraty závislými na testech pohlaví a infanticidou (např. Čína). U lidí, ale i u jiných savců, je také ovlivněn společenskou situací. V obdobích a místech nouze (krize, války) se rodí více dívek, kdežto v obdobích prosperity a u bohatých lidí zase více chlapců.

Poměr pohlaví dle země 
Dle CIA World Factbook pro rok 2006.

Reference 

Demografie
Evoluční biologie
Pohlavní rozmnožování